Onze-Lieve-Vrouw-van-Toevluchtskapel (Antwerpen) (ook Schoenmakerskapel en Onze-Lieve-Vrouw Geboortekapel), een kapel in Antwerpen in de Nederlandse Belgische Antwerpen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Toevluchtkapel (Rijckholt), een kapel in Rijckholt in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten